Invasian! ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Produktionsstudios Jules Jordan Video. Bisher wurden vier Teile der Serie gedreht. Die Szenen haben asiatische Darstellerinnen zum Gegenstand. Die Filmreihe ist dem Genre „Gonzo“ zuzuordnen.

Darsteller 
 Invasian! 1 (2004): Lucy Thai, Nautica Thorn, Charmane Star, Sabrine Maui, Rose, Cris Taliana, Lexington Steele, Jules Jordan, Brian Pumper, Toni Ribas, Arnold Schwarzenpecker, Tee Reel, Mario Cassini
 Invasian! 2 (2005): Katsuni, Lucy Thai, Nautica Thorn, Roxy Jezel, Sabrine Maui, Nyomi Marcela, Jade Hsu, Mandingo
 Invasian! 3 (2008): Tia Tanaka, Lucy Thai, Charmane Star, Tia Ling, Priva, Lana Croft, Mya Luanna, Steve Holmes, Arnold Schwarzenpecker, Scott Lyons, Brett Rockman, Jerry
 Invasian! 4 (2010): Asa Akira,  Lexington Steele, Sean Michaels, Mr. Marcus, Voodoo
 Invasian! 5 (2020): Dredd, Vina Sky, Kendra Spade, Cindy Starfall, Morgan Lee, Jules Jordan

Auszeichnungen 
 2006: AVN Award – Best Ethnic Release – Asian (für Invasian! 2)

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film